Grasmück ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Grasmück (1933–2017), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker 
 Hartmut Grasmück (* 1955), baden-württembergischer Polizist und Polizeipräsident
 Jürgen Grasmück (1940–2007), deutscher Schriftsteller
 Martin Grasmück (* 1970), deutscher Journalist
 Oliver Grasmück (* 20. Jahrhundert), deutscher Religionswissenschaftler und freier wissenschaftlicher Publikationsdienstleister